Приведён список языков программирования, сгруппированных по категориям. Некоторые языки попали в несколько категорий.

Полнофункциональные языки (по парадигмам) 
 Планкалкюль — первый язык высокого уровня
 Ассемблеры

Аспектно-ориентированные языки 

 AspectC++
 AspectJ
 AspectLua  (расширение Lua)
 CaesarJ
 Compose*
 ObjectTeams

Структурные 

Basic
 Cg
 JOVIAL
 Pascal
 PL/M
 QBASIC
 REXX
 Алгол 68
 Алгол
 Shell
 Модула
 Оберон
 ПЛ/1
 Упрощённый Алгол
 Фокал
 Фортран

Процедурные 

 PHP
GNU bc
 Euphoria
 Limbo
 Lua
 Maple
 MATLAB
 Occam
 PureBasic — компилируемая модификация Basic
 Scilab
 Активный Оберон
 Алгол
 Би
 КОБОЛ
 Модула-2
 Модула-3
 Оберон
 Паскаль
 РАПИРА
 Си
 Golang

Логические 

 Mercury
 Prolog
Curry

Объектно-ориентированные 

 Action Script
 C++/CLI
C#
 ColdFusion
 D
Dart
Object Pascal
 Dylan
 Eiffel
 Game Maker Language (GML)
 Groovy
 Haxe
 Io
 Java
 MC#
 Активный Оберон
 Object Pascal
 Objective-C
 Perl
 PHP
 Pike
 Python
 Ruby
 Self
 Simula
 Smalltalk
 Swift
 Vala
 Visual Basic
 Visual DataFlex
 Zonnon
 Ada
 Активный Оберон
 Компонентный Паскаль
 Модула-3
 Оберон-2

Функциональные 

 Cat
 Clean
 Dylan
 Elm
 Erlang
 F#
 Gentee
 Haskell
 Hope
 J
 Mathematica
 OCaml
 Scheme
 АПЛ
 Лисп
 Лого
 РЕФАЛ

Мультипарадигмальные 

 C++
 Kotlin
 PHP
 Curry
 Delphi (язык программирования)
 Erlang
 JavaScript
 Mathematica
 Mozart
 Nemerle
 Python
 Rust
 Scala
 Swift
 Zonnon
 Активный Оберон
 Компонентный Паскаль (Component Pascal)
 Модула-3
 Julia

По отдельному признаку

Графические языки 

 Visual DataFlex

Для промышленной автоматизации 
(стандарта IEC61131-3)
 FBD
 IL
 Ladder Diagram
 Sequential Function Chart
 SPCLK
 ST или SCL

Стековые 
(Concatenative languages)
 Forth
Joy
 Factor
 5th
 Enchilada
 Cat
 Raven
 Onyx
 Staapl
 Lviv
 Deque
 Om
 Kitten
 Moy
 Breeze
 Freelang
 8th
 mjoy
 CoSy
 NetP
 PostScript

Параллельные 
 Afnix — ранее назывался Aleph, не имеет отношения к Alef
 Alef — для системного программирования в ранних версиях Plan 9 из лаборатории Bell
 ChucK
 Clojure диалект Lisp для Java Virtual Machine
 Concurrent Pascal от Brinch-Hansen
 Corn
 C#
 Active C#
 Cω — C Omega, расширение C#
 MC#
 Parallel C#
 Curry
 E
 Eiffel — через SCOOP механизм (Simple Concurrent Object-Oriented Computation)
 Erlang
 Java
 Join Java
 X10
 Join-calculus
 Joule
 Limbo — относится к Alef, используется в операционной системе Inferno
 MultiLisp — вариант Scheme с поддержкой параллельности
 occam —
 occam-π — современный вариант occam, в который внедрены элементы π-исчисления
 Oz — мультипарадигмальный язык
 Mozart — мультиплатформенный Oz
 Pict
 SR
 Т++
 Zonnon — созданный на основе языков Активный Оберон и Модула-2
 Ada
 Активный Оберон
 Модула-3
 ConcurrentLua  — расширение Lua
 Cilk

Неполнофункциональные языки 
 1С
 ABAP/4
 Awk
 BCPL
 GPSS
 Matlab
 ML
 MetaQuotes Language MQL4/MQL5
 Pixilang
 PostScript
 Tcl/Tk
 Virtual Machine
 X++
 Робик

Языки СУБД
 Clarion
 D
 DataFlex
 FoxPro
 OpenEdge Advanced Business Language
 Visual DataFlex

SQL
 PL/SQL
 SQL
 SQL-92
 Transact-SQL

xBase
 Clipper
 dBase

Эзотерические языки программирования 

 Befunge
 Brainfuck
 Byter
 FALSE
 INTERCAL
 LOLCODE
 Malbolge
 Piet
 Whitespace
EmptyScript

См. также 
 Сравнение языков программирования
 Хронология языков программирования
 Генеалогический список языков программирования
 Программа Hello, world!

Примечания